Seven Days to Noon, filme (1950) policial britânico exibido no Brasil como Ultimato
Ultimato, publicação protestante
Jogo do ultimato, aplicação da teoria dos jogos
Ultimatum (Marvel Comics), personagem
Vingadores: Ultimato, 22º filme e conclusão dos 11 anos do Universo Cinematográfico da Marvel